

Geografia
Sela – capitale dell'antico regno di Edom
Sela – villaggio della Bosnia ed Erzegovina
Sela – villaggio della Croazia
Sela – città dell'Eritrea
Sela – insediamento della Slovenia
Diocesi di Sela – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
Distretto di Sela – distretto dell'Eritrea

Personaggi
Sela – personaggio biblico
Sela – personaggio di Star Trek

Persone
Dudi Sela – tennista israeliano
Jonas Sela – calciatore tedesco
Luke Sela – giornalista papuano
Zlil Sela – matematico israeliano